Příjmení Šlégr nebo Šlegr nosí více různých osobností:

 František Šlégr (1894) – český herec a divadelní režisér
 Jiří Šlégr (1971) – český hokejista a politik
 Petr Šlegr (1977) – český dopravní odborník

Podobné příjmení 
 Schlegel

Externí odkazy